Муса́ Абди́евич Дуда́ев () — советский и чеченский актёр, артист Чеченского государственного драматического театра имени Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова, Народный артист Чечено-Ингушской АССР, Народный артист РСФСР (1991), Народный артист Республики Ингушетия (2008).

Биография 
Родился в селе Элистанжи Веденского района Чечено-Ингушской АССР. Отец — один из основоположников современной чеченской литературы Абди Дудаев. Был последним, седьмым ребёнком в семье. Вернулся из депортации в 1956 году. Окончил актёрский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии в 1962 году.

Профессиональная деятельность 
Работал в Грозненском театре им. Х. Нурадилова. Самая известная его роль — герой трагедии Шекспира «Ричард III».

Переводил на чеченский язык пьесы русских и зарубежных авторов. На основе его переводов «Маленьких трагедий» («Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы») в 1974 году, к 175-летию со дня рождения А. С. Пушкина, был поставлен спектакль «Пушкиниана».

С 1968 года снимался в кино. Первым стал фильм «Белое солнце пустыни». Снялся в 26 картинах на различных студиях бывшего СССР.

В 2008 году награждён медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

В 2013 году награждён орденом Кадырова.

Похоронен в селе Элистанжи Веденского района Чеченской Республики.

Фильмография 
  — Белое солнце пустыни (Рахимов);
  — День приёма по личным вопросам (Виктор);
  — Горянка (Абас);
  — По следам Карабаира (ТВ, Тау);
  — Тегеран-43
  — Кольцо старого шейха (ТВ, Рахман Бекбоев);
  — Мужчины без женщин (ухажер Анны);
  — О странностях любви (Ахох);
  — Волчья яма
  — Под знаком однорогой коровы (Инал);
  — Когда отзовётся эхо (Мустафа);
  — Расстанемся, пока хорошие (мулла);
  — Тайна рукописного Корана (Саид-бей);
  — Мужская работа (муфтий);
  — Кобра. Антитеррор (Хасан).

Книги 
 Дудаев М. А. «Встать, зверёныш!».

Примечания

Ссылки 
 Чеченский актёр Муса Дудаев отмечает двойной юбилей
 Высокая награда Мусы Дудаева 
 Муса Дудаев
 Народный артист РСФСР, народный артист ЧИАССР Муса Дудаев отметил 75-летие

Народные артисты Республики Ингушетия
Артисты Чечни
Народные артисты Чечено-Ингушской АССР
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Работники Чеченского драмтеатра